Герхард V (): Герхард V (1241—1328) — граф Юлиха (1297—1328).
 Герхард V (ок. 1315 1350) — граф Гольштейн-Плёна (1323—50).